Rakova obratnica može se odnositi na:
 Rakova obratnica - pojam u geografiji, 
 Rakova obratnica (knjiga) - erotski roman američkog pisca Henrya Millera,